Scheintot steht für:

 scheintot, Zustand, in dem ein Mensch ohne Bewusstsein war und leblos wirkte, siehe Scheintod
 Scheintot (Roman), Roman von Tess Gerritsen (2006)

Siehe auch: